Swinfen bezeichnet:

 Swinfen (Staffordshire), Ort in der englischen Grafschaft Staffordshire
 Baron Swinfen, ein erblicher Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom (Namensträger siehe dort)